Uthumphon Phisai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sisaket, Thailanda, cu o populație de 109.618 locuitori și o suprafață de 407,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 19 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 232 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează districtele Mueang Chan și Pho Si Suwan.

Amphoe în provincia Sisaket